The Lady in Red bezeichnet:
 Die Frau in Rot (1979) (The Lady in Red) US-amerikanischer Gangsterfilm von Lewis Teague aus dem Jahr 1979, der sich auf das Leben des Bankräubers John Dillinger bezieht, der von der Lady in Red, Anna Sage, verraten wurde.
 The Lady in Red (Allie-Wrubel-Lied), ein Lied von Allie Wrubel aus dem Jahr 1935
 The Lady in Red (Chris-de-Burgh-Lied), ein Lied von Chris de Burgh aus dem Jahr 1986

Siehe auch:
 Die Frau in Rot, Begriffsklärung
 The Woman in Red, Begriffsklärung